БАФ, Баф, бафф — может означать:

 Баф (ум. 370) — мученик готтский.
 Баф — турецкое название города Пафос.
 Баф — пилка для ногтей.
 БАФ — прозвище советского и российского футбольного тренера Анатолия Бышовца, образованное по первым буквам его фамилии, имени и отчества.

Бафф 
 Бафф — термин в компьютерных играх, обозначает временное усиление игрока.
 Бафф, Джонни (1888—1955) — американский профессиональный боксёр.

Аббревиатура 
 БАФ — Белорусская автомобильная федерация
 БАФ — Боаоский Азиатский Форум

См. также 

 Буфф

Примечания